Plusieurs villes possèdent une rue Copernic :
 La rue Copernic à Béthune.
 La rue Copernic à Bruxelles.
 La rue Copernic à Marcq-en-Barœul.
 La rue Copernic à Nantes.
 La rue Copernic à Lille.
 La rue Copernic à Paris ().

Cette liste n'est pas exhaustive.

Copernic Rue